

Localidades 

Donzac (Tarn-et-Garonne)
Donzac (Gironde)

Desambiguação